Die Abkürzung CEMT steht für:
 Conférence Européenne des Ministres des Transports, siehe Europäische Verkehrsministerkonferenz
 CEMT-Genehmigung, Genehmigung für den Güterfernverkehr in Europa
 CEMT-Klasse, Klassifizierung von Binnenwasserstrassen
 Central European Midsummer Time, eine Zeitzone

CEMT